L'édition 2007 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 14 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Faits marquants

Format de la compétition 
À la suite d'une décision de l'ATP dans le but de préserver les finalistes des risques de blessures, l'ensemble des matchs se joue désormais en 2 sets gagnants, y compris la finale.

Forfaits 
Parmi les joueurs du top 20 mondial, on note les absences de l'Américain Andy Roddick (), de l'Allemand Tommy Haas (), du Croate Mario Ančić () et de l'Argentin David Nalbandian ().

Contexte 
L'Espagnol Rafael Nadal, 2 mondial, est le favori. Il a remporté les 12 derniers tournois sur terre battue auxquels il a participé et reste sur 77 matchs remportés consécutivement sur l'ocre. Il s'agit de la plus longue série de victoires sur une surface. Sa dernière défaite sur l'ocre remonte à 2005 lorsqu'il s'était incliné face à Igor Andreev en quart de finale du tournoi de Valence. Roger Federer, 1 mondial et invaincu à Hambourg depuis 2003, aspire quant à lui à remporter un  dans la ville allemande.

Pendant le tournoi 
Le Suisse et l'Espagnol rallient la finale pour leur . C'est la première fois que le leader du classement et son dauphin s'affrontent en finale du tournoi.

L'Helvète met fin à la série de 81 victoires consécutives sur terre battue du taureau de Manacor, lui infligeant sa toute première défaite en finale d'un tournoi sur cette surface (il avait remporté les 16 précédentes). Il s'agit du  sur la surface auquel participe à la fois Federer et Nadal. Le premier remporté par le Suisse - 7 des 8 autres événements ayant été remportés par l'ogre de l'ocre.

Federer inflige même une correction au Majorquin dans le dernier set, ne lui laissant pas le moindre jeu. C'est seulement la  de sa carrière que le roi de la terre battue perd un set sur le score de 6-0 sur sa surface de prédilection.

Lauréats 
Roger Federer remporte son  en simple en battant en finale Rafael Nadal . Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière du Suisse. Il s'impose pour la  à Hambourg et soulève son  de la saison.

En double, Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale les tenants du titre Paul Hanley et Kevin Ullyett. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2007
Tennis masculin en 2007
Sport en Allemagne en 2007
Tennis en mai 2007